Maintenon peut avoir les sens suivants :
Maintenon, une commune française d'Eure-et-Loir.
Madame de Maintenon, épouse du roi Louis XIV.
Château de Maintenon, situé sur la commune de Maintenon.
Aqueduc de Maintenon, inachevé, ouvrage d'art du canal de l'Eure initialement prévu pour approvisionner en eau le château de Versailles.
Gare de Maintenon, gare ferroviaire située sur la commune de Maintenon